Sophie Philippine Élisabeth Justine de France, fille de France (27 iulie 1734 – 2 martie 1782) a fost prințesă de sânge a Franței. A fost al optulea copil și a șasea fiică a regelui Ludovic al XV-lea al Franței și a soției lui Maria Leszczyńska. La început cunoscută sub numele Madame Sixième, mai târziua a devenit Madame Sophie.

Arbore genealogic

Note

Nașteri în 1734
Decese în 1782
Casa de Bourbon
Prințese franceze
Oameni din Versailles